Brandon Frazier, né le 19 novembre 1992 à Phoenix, est un patineur artistique américain.

Biographie

Carrière sportive 

Brandon Frazier remporte la médaille d'or en couple avec  aux Championnats du monde juniors de patinage artistique 2013 à Milan. Il patine ensuite avec Alexa Scimeca Knierim. Il est médaillé d'argent des Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2021.

Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, il est membre de l'équipe mixte médaillée d'argent.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Haven Denney (9 saisons : 2011-2020)
 Alexa Scimeca Knierim (3 saisons : 2020-2023)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique américain
Naissance en novembre 1992
Naissance à Phoenix (Arizona)